Aissa puede referirse a:

 Aïssa Mandi, futbolista de nacionalidad francesa y argelina.
 Aissa Koli, reina del Imperio Kanem–Bornu.
 Aïssa Maïga, actriz y productora con nacionalidad senegalesa-francesa.
 Ouled Aïssa, municipio de la provincia o vilayato de Adrar en Argelia.
 Sidi Aïssa, municipio (baladiyah) de la provincia o valiato de M'Sila en Argelia.
 Ouled Aïssa, municipio (baladiyah) de la provincia o valiato de Bumerdés en Argelia.